Kriegbaum steht für:
 Kriegbaum, ehemaliges Einzelhandelsunternehmen

Kriegbaum ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Kriegbaum (1944–2021), deutscher römisch-katholischer Priester und Theologe
 Dieter Kriegbaum (* 1945), deutscher Fußballspieler
 Friedrich Kriegbaum (1901–1943), deutscher Kunsthistoriker
 Helmut Kriegbaum (1956–1997), Biologe

Siehe auch:
 Kriechbaum
 Krichbaum